Phong Vân (Bắc Giang)
 Phong Vân (Hanoi)